Cette page contient les pages d'homonymie de Bird et BIRD.

Bird signifie oiseau en anglais.

Patronyme 

 Adrian Peter Bird (1947-), généticien britannique.
 Alfred Bird (1811-1878), inventeur de la Bird's Custard, l'ingrédient-clé pour épaissir une crème dans la cuisine traditionnelle anglaise.
 Andrew Bird (1973-), chanteur et musicien américain.
 Andy Bird, homme d'affaires britannique, président directeur général de Walt Disney International.
 Arthur Bird (1856-1923), compositeur américain résidant en Allemagne pendant de nombreuses années.
 Billie Bird (1908-2002), actrice américaine.
 Billie Bird (1983-), chanteuse, auteure-compositeure de musique folk et pop lausannoise aux origines françaises et espagnoles.
 Brad Bird (1957-), animateur, réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Cyril Kenneth Bird (1887-1965), nom d'artiste Fougasse, dessinateur britannique, rédacteur du magazine Punch.
 Dominic Bird (1991-), joueur néo-zélandais de rugby à XV.
 Edward Bird (v.1762-1819), artiste-peintre de genre britannique.
 Ellen Bird (1881-1949), rescapée et principal témoin des derniers instants vécus par ses employeurs Ida et Isidor Straus emportés conjointement par le naufrage du Titanic.
 Golding Bird (1814-1854), médecin britannique membre du Collège royal de médecine.
 Harry F. Byrd, Sr. (1887-1966), sénateur américain.
 Harry F. Byrd, Jr. (1914-1913), sénateur américain, fils du précédent.
 Henry Edward Bird (1830-1908), joueur d'échecs britannique et auteur échiquéen.
 Ian Bird, concepteur de jeux et développeur britannique de jeux vidéo.
 Isabella Bird (1831-1904), exploratrice et écrivaine britannique.
 Jake Bird (1901-1949), tueur en série américain, jugé et condamné le .
 Jessica Bird (1969-), pseudonyme J. R. Ward, écrivaine américaine.
 John Alexander Harrington Bird (1846-1936), artiste-peintre et illustrateur britannique.
  (1709-1776), astronome.
 John Bird (1926-), pilote et copilote de rallyes canadien.
 John Bird, baron Bird (1946-), entrepreneur social britannique et pair à vie.
 John Bird Sumner (1780-1862), ecclésiastique britannique,quatre-vingt-onzième archevêque de Cantorbéry.
 Kai Bird (1951-), historien américain.
 Larry Joe Bird, parfois surnommé Larry Legend ou Gold hand (1956-), joueur, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball.
 Laurie Bird (1953-1979), modèle, actrice et photographe américaine.
 Lester Bird (1938-2021), homme d'État antiguais.
 Martina Topley-Bird (1975-), chanteuse britannique.
 Max Bird (1990-), nom de scène de l'humoriste français Maxime Déchelle.
 Max Bird (football) (2000-), footballeur anglais.
 Nick Bird (1977-, producteur, réalisateur, directeur de la photographie et scénariste américain.
 Nikki Amuka-Bird (1976-), actrice britannique de théâtre, de télévision et de cinéma.
 Norman Bird (1920-2005), acteur britannique.
 Ray Bird, coiffeur britannique.
 Robert Byron Bird (1924-2020), physicien américain.
 Robert Montgomery Bird (1806-1854), écrivain américain.
 Simon Bird (1984-), acteur et réalisateur anglais.
 Sue Bird, officiellement Suzanne Brigit Bird, (1980-), joueuse de basket-ball israélo-américaine.
 Vere Bird (1910-1999), politicien antiguais.
 Victor Bird (1982-), joueur porto-ricain de volley-ball.
 Violet Bird (1905-1987), actrice américaine.

Bird était le surnom de Charlie Parker (1920–1955), saxophoniste de jazz.

Toponyme 

 Île Bird, dans l'Océan Atlantique ;
 .

Cinéma 

 , film américain de Clint Eastwood sorti en 1988 ;
 Lady Bird, comédie dramatique écrite et réalisée par Greta Gerwig, lauréate du Golden Globe 2018.

Musique

Albums

 , album de Gary Jules sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson

 Bird, chanson du groupe japonais Exo (2019)
 , chanson de Tristania présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mikuni Shimokawa présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jerry Reed présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de George Jones présente sur l'album  sorti en 1987.

Divers 

 L'opération Yellow Bird a permis, après les manifestations de la place Tian'anmen en 1989, l'exfiltration de près de 400 dissidents chinois par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ;
 , micro-satellite de télédétection développé par l'agence spatiale allemande destiné à détecter et observer les incendies à la surface de la Terre ;
 BIRD, Banque Internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) créée en 1945 ;
 Hot Bird, principal réseau de satellites de télédiffusion et radiodiffusion européen, avec plus de 1100 chaînes de télévision ;
Bird, société de location de véhicules en libre-service.